Genfer Wellenplan steht für:

 Genfer Wellenplan (1926)
 Genfer Wellenplan (1975)
 Genfer Wellenplan (1984)